Es pot referir a:
 Richard D. Wolff, un economista estatunidenc.